Джон Дэвис Кейл (; ) — британский рок-музыкант, мультиинструменталист, автор песен и музыкальный продюсер. Был участником американской группы The Velvet Underground (до 1968 года).

Биография 
Родился в Уэльсе, в графстве Кармартеншир, в деревне с названием Гарнант (), в семье шахтёра и учительницы. В семь лет начал брать уроки игры на фортепиано. Потом, уже в 12 лет, играл на органе в местной церкви, а ещё чуть позже — в школьном оркестре, но уже на альте и только потому, что остальные инструменты были разобраны другими. В 1957 году ездил в составе уэльского юношеского оркестра на гастроли за границу. Изучал музыку в Лондонском университете.

При содействии Аарона Копленда Кейл перебрался в США, где обучался у величайших авангардных композиторов того времени. Участвовал в музыкальном коллективе Ла Монте Янга «Theater of Eternal Music» (также известном как «Dream Syndicate» — не путать с музыкальной группой 1980-х), игравшем экспериментальную музыку.

В 1965 году вместе с Лу Ридом основал группу The Velvet Underground, в которой участвовал в записи всего двух альбомов — The Velvet Underground & Nico и White Light/White Heat. В 1968 году покинул группу, в частности по причине творческих разногласий с Ридом.

Покинув группу, плотно занимался продюсированием. На его счету более 40 пластинок, среди которых The Stooges (The Stooges, 1969) и Horses (Патти Смит, 1975). Для Нико он спродюсировал четыре сольных альбома, а также играл на инструментах в некоторых её песнях. Он работал как приглашенный музыкант с Марком Алмондом, Element of Crime, Ником Дрейком и Аланом Стивеллом.

Его первый сольный альбом Vintage Violence вышел в 1970 году. Следующий — Church Of Anthrax (1971) — был экспериментальной работой с минималистом Терри Райли. В 1990 году совместно с Лу Ридом записал альбом Songs for Drella, посвящённый умершему в 1987 году Энди Уорхолу, покровителю Velvet Underground в ранние годы. В 1993 году участвовал в воссоединении The Velvet Underground и их концертных турне.

В середине 70-х годов, экспериментируя со сценическим образом, Кейл выступал в маске хоккейного вратаря и, подобно Элису Куперу, рубил на сцене голову мёртвым курицам, чем окончательно довёл своего ударника, который был не просто излишне чувствителен, но ещё и вегетарианцем.

Дискография

С Dream Syndicate 
Ранние записи, изданные только в 2000 году.
 2000 Inside the Dream Syndicate Vol. I: Day of Niagara (Table of the Elements)

Ранние записи 
Записи 1960-х годов в Нью-Йорке, изданные позже:
 2001 Sun Blindness Music (Table of the Elements)
 2001 Inside The Dream Syndicate Vol. II: Dream Interpretation (Table of the Elements)
 2001 Inside The Dream Syndicate Vol. III: Stainless Gamelan (Table of the Elements)

C Velvet Underground 
 1967 The Velvet Underground and Nico (Verve)
 1968 White Light/White Heat (Verve)
 1985 VU (Verve, сборник ауттейков)
 1986 Another View (Verve, сборник ауттейков)
 1993 Live MCMXCIII (Sire)
 1995 Peel Slowly and See (Polydor, бокс-сет)
 1997 Loaded (Fully Loaded Edition) (Rhino Records)
 2003 The Very Best of the Velvet Underground (Polydor, сборник)

Сольная дискография 
 1970 Vintage Violence (Columbia)
 1972 The Academy in Peril (Reprise)
 1973 Paris 1919 (Reprise)
 1974 Fear (Island)
 1975 Slow Dazzle (Island)
 1975 Helen of Troy (Island)
 1979 Sabotage/Live (IRS)
 1981 Honi Soit
 1982 Music For A New Society (Ze)
 1983 Caribbean Sunset (Ze)
 1985 Artificial Intelligence (Beggars Banquet)
 1989 Words for the Dying (Opal/Warner Bros.)
 1993 23 Solo Pieces pour La Naissance de L'Amour (Crepuscule)
 1994 N'Oublie Pas Que Tu Vas Mourir (Crepuscule)
 1996 Walking on Locusts (Hannibal)
 1998 Nico: Dance Music
 2003 HoboSapiens (EMI)
 2005 blackAcetate (EMI)
 2012 Shifty Adventures in Nookie Wood (Double Six)
 2016 MFANS (Double Six)

Прочие альбомы 
Сборники, концертные альбомы, саундтреки и т. п.:
 1977 Guts (сборник) (Island)
 1984 John Cale Comes Alive (Ze)
 1991 Even Cowgirls Get The Blues (концертник) (ROIR)
 1991 Paris S'eveille, Suivi d'Autres Compositions (саундтрек) (Crepuscule)
 1992 Fragments of a Rainy Season (концертник) (Hannibal)
 1994 Seducing Down The Door (сборник) (Rhino)
 1995 Antartida (саундтрек) (Crepuscule)
 1997 Eat/Kiss: Music for the Films of Andy Warhol (Hannibal)
 1998 Somewhere In The City (саундтрек)
 1999 The Unknown (саундтрек) (Crepuscule)
 1999 Le Vent De La Nuit (саундтрек) (Crepuscule)
 1999 Close Watch: An Introduction to John Cale (сборник)
 2003 5 Tracks (EP) (EMI)
 2005 Process (саундтрек) (Syntax)
 2006 Jumbo In Tha Modern World (сингл) (EMI)
 2007 Circus Live (концертник) (EMI)
 2011 Extra Playful (мини-альбом) (Double Six Records)

Сотрудничество 
 1971 Church of Anthrax (с Terry Riley) (Columbia)
 1974 June 1, 1974 (with Kevin Ayers, Brian Eno, Nico) (Island) 1974
 1990 Songs for Drella (с Лу Ридом) (WEA)
 1990 Wrong Way Up (с Брайаном Ино) (All Saints)
 1994 Last Day on Earth (с Bob Neuwirth) (MCA)
 1992 First Evening (Эктор Зазу, при участии Джона Кейла, с альбома Зазу Sahara Blue)
 1995 The Long Voyages (сингл, Hector Zazou Эктор Зазу, при участии Джона Кейла и Сюзанны Вега, с альбома Зазу Chansons des mers froides / Sony Music)
 2001 I Wanna Be Around (c Jools Holland’s Small World Big Band) (Import) 2001
 2004 Le Bataclan '72 (с Лу Ридом и Нико)

Продюсер 
 1969 The Stooges «The Stooges»
 1969 Нико «The Marble Index»
 1970 Нико «Desertshore»
 1972 Jennifer Warnes «Jennifer»
 1973 Нико «The End»
 1975 Патти Смит «Horses»
 1976 Jonathan Richman and The Modern Lovers «The Modern Lovers»
 1978 UK Squeeze «UK Squeeze» (или просто «Squeeze»)
 1987 Happy Mondays «Squirrel and G-Man Twenty Four Hour Party People Plastic Face Carnt Smile (White Out)»
 1991 Louise Féron «Louise Féron»

См. также 
 The Velvet Underground

Примечания

Ссылки 
 john-cale.com, официальный сайт
 Fear Is A Man’s Best Friend, крупный фэн-сайт
 Джон Кейл - биографический очерк
 Paris 1919, мини-сайт, посвященный популярной песне

Рок-музыканты Великобритании
Рок-музыканты США
Певцы и певицы Великобритании
Музыканты альтернативного рока
Музыкальные продюсеры Великобритании
Музыкальные продюсеры США
Музыканты Уэльса
Музыканты The Velvet Underground
Авторы-исполнители Великобритании
Исполнители A&M Records
Исполнители Reprise Records
Исполнители Island Records
Исполнители Columbia Records
Музыканты арт-рока
Мультиинструменталисты Великобритании
Исполнители I.R.S. Records
Рок-вокалисты Великобритании
Экспериментальные музыканты Великобритании
 
Персоналии:Фабрика
Выпускники Голдсмитов